Dan Sullivan, né le  à Weston (Ontario), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur robuste évoluant depuis la saison 2002-2003 dans la East Coast Hockey League. Il a évolué dans la Ligue de hockey de l'Ontario au niveau junior. En 2010-2011, il joue avec les Eagles du Colorado dans la Ligue centrale de hockey. Son club perd en grande finale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Knights de London ||LHO ||18 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Knights de London ||LHO ||53 ||9 ||7 ||16 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||IceDogs de Mississauga ||LHO ||9 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Attack d'Owen Sound ||LHO ||43 ||10 ||13 ||23 ||50 ||4 ||1 ||1 ||2 ||11
|-
|2001-2002 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||60 ||17 ||19 ||36 ||149 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Express de Roanoke ||ECHL ||25 ||4 ||7 ||11 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||21 ||4 ||3 ||7 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Royals de Reading ||ECHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||16 ||4 ||4 ||8 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Lynx d'Augusta ||ECHL ||32 ||5 ||7 ||12 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||60 ||18 ||23 ||41 ||203 ||2 ||0 ||0 ||0 ||25
|-
|2006-2007 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||57 ||16 ||19 ||35 ||245 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||33 ||7 ||6 ||13 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||70 ||6 ||16 ||22 ||164 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||50 ||15 ||18 ||33 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Eagles du Colorado ||LCH ||36 ||15 ||11 ||26 ||72 ||22 ||4 ||8 ||12 ||20

Notes et références 

Naissance en mars 1981
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Attaquant de hockey sur glace